Андрей Титов:
 Титов, Андрей Александрович (1844—1911) — верхневолжский археолог, этнограф, палеограф, предприниматель.